Abbesse – badessa in francese

Geografia 
 Francia
 Abbesse – torrente nel dipartimento dell'Eure e nel bacino del Touques
 Faye-l'Abbesse – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Nogent-l'Abbesse – comune nella regione del Grand Est

Altro 
 L'Abbesse de Castro – romanzo breve dello scrittore francese Stendhal tradotto in italiano con La badessa di Castro